El Torneig de Budapest 2019, oficialment conegut com a Hungarian Ladies Open 2019, és un esdeveniment de tennis femení sobre pista dura interior que pertany als International Tournaments de la WTA. La 23a edició del torneig es va celebrar entre el 17 i el 24 de febrer de 2019 al Europe Tennis Center de Budapest, Hongria.

La tennista belga Alison Van Uytvanck va reeditar el títol aconseguit en l'edició anterior.

Quadre individual femení

Caps de sèrie

Quadre

Quadre dobles femenins

Caps de sèrie

Quadre

Enllaços externs 
 Web oficial  
 
 

2019
WTA Tour 2019